Klin peut désigner :

Géographie 

 en Pologne :
 Klin, village de la voïvodie de Lublin
 Klin, village de la voïvodie de Podlachie
 en Russie
 Kline, ville 
 Crête Klin-Dmitrov, dans les hauteurs de Smolensk-Moscou dans l'oblast de Moscou
 en Slovaquie
 Klin, village

Danse 
 la danse klin, danse de réjouissance de l'ethnie gouro de Côte d'Ivoire

Voir aussi 

 

Homonymie de localités